Název Štiavnik má více významů:

obec
 Štiavnik – obec na Slovensku v okrese Bytča

vodní tok
 Štiavnik (přítok Slavkovského potoka) – levostranný přítok Slavkovského potoka na Slovensku v okrese Poprad
 Štiavnik (přítok Váhu) – pravostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Bytča